Le gouvernement de l'Ossétie du Sud-Alanie représente le pouvoir exécutif de la République d'Ossétie du Sud-Alanie. Le pouvoir législatif est assuré par le Parlement qui l'approuve et le contrôle. Il est constitué du Premier ministre et des ministres.

Il est dirigé par le Premier ministre, actuellement Guennadi Bekoïev.

Historique 
Le Gouvernement d'Ossétie du Sud-Alanie est créé lors de l'indépendance de l'Ossétie du Sud le  et qui donnera lieu à la Première guerre d'Ossétie du Sud. Sa forme actuelle date du , date d'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution. La précédente constitution datait du 2 novembre 1993.

Composition

Notes et références 

Politique en Ossétie du Sud